Thymus (orgaan), een orgaan tussen het borstbeen en de luchtpijp
 Tijm, Latijn Thymus, een plantengeslacht
 Thymus (dieren), een geslacht van vliesvleugeligen